VNL steht für:
 Vanilla Air, eine japanische Billigfluggesellschaft
 VoorNederland, eine niederländische politische Partei
 Verein Netzwerk Logistik (Österreich), ein Fachverband
 Verein Netzwerk Logistik (Schweiz), ein Fachverband

VNL